Nuttel steht für:

Geografie:
 Nuttel (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Nuttel, Ortsteil der Gemeinde Wiefelstede im Landkreis Ammerland, Niedersachsen

Fiktive Personen:
 Davina Nuttel, literarische Figur aus dem Kinderbuch Molly Moon's Incredible Book of Hypnotism der britischen Schriftstellerin Georgia Byng (* 1966)
 Framton Nuttel, literarische Figur aus der Erzählung The Open Window (dt. Die offene Tür) des englischen Schriftstellers Saki (1870–1916) und aus der Verfilmung The Open Doors (GB 2005, Regie: James E. Rogan)

Siehe auch:
 Nüttel
 Nutteln